Hong Kong FC (celým názvem: Hong Kong Football Club; ) je čínský sportovní klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1886 britským generálem Jamesem Stewartem Lockhartem. Jedná se o vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže z ročníku 1919/20. Klubové barvy jsou černá a bílá. Od sezóny 2017/18 působí v hongkongské druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Hong Kong Football Club Stadium s kapacitou 2 750 diváků (domácí hřiště fotbalového a ragbyového oddílu).

Fotbalový oddíl je ve světě znám svým neslavným primátem v počtu postupů a sestupů, tzv. jojo klub.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl sedmičkového ragby, rugby union, bowlsu, pozemního hokeje, squashu, tenisu, netballu, basketbalu, badmintonu a plavání.

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League ( 1× )
 1919/20
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 5× )
 1898/99, 1907/08, 1915/16, 1918/19, 1921/22

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1909–1942: Hong Kong First Division League
 1945–1946: Hong Kong Second Division League
 1946–1958: Hong Kong First Division League
 1958–1966: Hong Kong Second Division League
 1966–1967: Hong Kong First Division League
 1967–1969: Hong Kong Second Division League
 1969–1971: Hong Kong First Division League
 1971–1973: Hong Kong Second Division League
 1973–1974: Hong Kong First Division League
 1974–1975: Hong Kong Second Division League
 1975–1976: Hong Kong First Division League
 1976–1977: Hong Kong Second Division League
 1977–1978: Hong Kong First Division League
 1978–1979: Hong Kong Second Division League
 1979–1981: Hong Kong First Division League
 1981–1986: Hong Kong Second Division League
 1986–1987: Hong Kong First Division League
 1987–1988: Hong Kong Second Division League
 1988–1991: Hong Kong First Division League
 1992–1993: Hong Kong Second Division League
 1993–1994: Hong Kong First Division League
 1994–1995: Hong Kong Second Division League
 1995–1996: Hong Kong First Division League
 1996–2000: Hong Kong Second Division League
 2001–2003: Hong Kong First Division League
 2003–2006: Hong Kong Second Division League
 2006–2007: Hong Kong First Division League
 2007–2010: Hong Kong Second Division League
 2010–2011: Hong Kong First Division League
 2011–2014: Hong Kong Second Division League
 2014–2016: Hong Kong First Division League
 2016–2017: Hong Kong Premier League
 2017– : Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1886